St. John eller Saint John kan henvise til:
 Sankt Jan – ø i Caribien, som hedder Saint John på engelsk
 Saint John – den største by i den canadiske provins New Brunswick.
 St. John (flod) – flod i Maine, USA, og Québec og New Brunswick, Canada som udmunder ved byen Saint John